

Persone 
Carlo Antonio Testore – liutaio italiano
Luigi Testore – vescovo cattolico italiano
Paolo Antonio Testore – liutaio italiano

Mitologia 
Testore – personaggio della mitologia greca, figlio di Idmone e padre di Teonoe, Leucippe, Teoclimeno e Calcante 
Testore – personaggio della mitologia greca, figlio di Enope